Николай Иванович Урывский (род. в 1929 году) — советский работник промышленности, бригадир проходчиков Зыряновского свинцового комбината Министерства цветной металлургии СССР, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Родился в 1929 году в с. Кадубец Острогожского района (ныне — Воронежской области). С 1955 года работал бригадиром проходчиков на Зыряновском свинцовом комбинате.

В 1965 году бригада Николая Урывского выполнила план на 105,4%. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1966 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 Зыряновск / Сост.: С. Е. Черных, В. А. Горбунов. — Алма-Ата: Казахстан, 1991. — 192 с. — ISBN 5-615-00857-1
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін]: энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Урыский Николай Иванович: б. 771.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Ссылки 
 
 Урывский Николай Иванович, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина